Васи́лий Мака́ров:
 Макаров, Василий Александрович (1905—1938) — советский поэт.
 Макаров, Василий Васильевич (1914 — ?) — советский футболист.
 Макаров, Василий Емельянович (1903—1975) — заместитель министра госбезопасности СССР в 1950—1951.
 
 Макаров, Василий Иосифович (1907—1945) — гвардии подполковник танковых войск, Герой Советского Союза.
 Макаров, Василий Маркелович (1918—1973) — старшина, Герой Советского Союза.
 Макаров, Василий Михайлович (1901—1972) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза.
 Макаров, Василий Николаевич (1903—?) — советский партийный деятель.
 Макаров, Василий Павлович (род. 1935) — советский биатлонист.
 Макаров, Василий Петрович (род. 1946) — народный депутат РФ.
 Макаров, Василий Тимофеевич (1900—1978) — советский агрохимик, ректор Томского университета.